Мерри:
 Мериадок Брендибак («Мерри») — один из главных персонажей «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина.
  (род. 1958) — марокканский футболист, участник Олимпийских игр 1984.
  (род. 1955) — марокканский футболист, игравший за сборную Марокко.